— 50-й Император Японии, в соответствии с традиционным порядком наследования, синтоистское божество. Годы правления — 781 — 806.

Генеалогия 
До восхождения на Хризантемовый трон его личное имя было Ямабэ-Синно (Яма-но Бу-но синно). Ямабэ был старшим сыном принца Сиракабэ (впоследствии Император Конин). Согласно Сёку нихонги () его матерью была , происходившая от  — короля Пэкче. Ямабэ появился на свет до того, как его отец взошел на престол.

Когда его отец, Конин, стал императором, единокровный брат Камму был официально объявлен наследным кронпринцем, однако в итоге не он, а Камму был назван преемником отца.

Взойдя на престол, Камму объявил наследным кронпринцем своего единоутробного младшего брата, принца Савару. Впоследствии принц Савара был отослан прочь от двора и умер в изгнании.

У Камму было 16 «высоких» (императрица) и «низких» жен, которые родили ему 32 ребёнка. Трое из них со временем один за другим взойдут на престол: Император Хэйдзэй, Император Сага и Император Дзюнна.

Некоторые из его потомков (известные как Камму Тайра или Камму Хэйси) стали родоначальниками могущественного клана Тайра и в последующих поколениях проявили себя как выдающиеся воители (например, Тайра-но Масакадо и Тайра-но Киёмори), основавшие, в частности, род Ходзё, из которого происходили регенты Камакурского сёгуната. Один из внуков Камму, Аривара-но Нарихира, стал известным японским поэтом, писавшим в стиле вака.

Жизнеописание 
Во время его правления, с 781 по 806 годы, столица Японии была перенесена из Нары (Хэйдзё-кё) — сначала в  в 784 году, (императорский дворец, соответственно, получил наименование Нагаока-но Мия), а спустя 10 лет, в 794 году, в город , современный Киото). Это событие ознаменовало начало периода Хэйан в истории Японии.

Камму, будучи инициативным правителем, предпринимал шаги в сторону укрепления позиций правительственной верхушки и управленческого аппарата. По его назначению Саканоуэ-но Тамурамаро (758—811) возглавил военный поход против племён эмиси.

 781 (3-й день 12-й луны 1-го года эры Тэнъо): на 11-м году своего правления Император Конин отрекается от престола в пользу своего сына. Вскоре после этого Император Камму восходит на престол.
 782 (6-я луна 1-го года эры Энряку): садайдзин (левый министр) Фудзивара-но Уона смещён со своей должности и сослан на Кюсю. Позднее ему было позволено вернуться в столицу, где он и умер. Примерно в то же самое время Фудзивара-но Тамаро назначается удайдзином (правым министром). Пока эти 2 должности свободны, Император со своими советниками (дайнагонами) принимают ответственность и полномочия на себя, пока их не распределили каким-нибудь другим образом.
 783 (3-я луна 3-го года эры Энряку): удайдзин Тамаро умирает в возрасте 62 лет..
 783 (7-я луна 3-го года эры Энряку): Фудзивара-но Корэкими становится новым удайдзином.
 793 (12-й год эры Энряку): под руководством Дэнгё начинается возведение монастыря Энряку-дзи.
 794 (21-й день 10-й луны 13-го года эры Энряку): торжественный перенос столицы в Хэйан-кё.
Правление Императора Камму длилось 25 лет. Он умер в возрасте 70 лет.

Политика 
Первоначальная поддержка буддизма императорской семьей, начиная с Принца Сётоку (574—622), привела к широкой политизированности духовенства, наряду с ростом интриг и коррупции. Перенос столицы в 784 году из Нары в Нагаокакё был предпринят с целью отдалить церковь от вмешательства в государственные дела — основные буддийские храмы и их руководители остались в Наре. Более того, в ряде указов, издаваемых с 771 года, прослеживается неуклонный курс государства на ограничение численности буддийских монахов и возведение родовых храмов.

Однако перенос столицы оказался провальным проектом. За ним последовал ряд природных катастроф, включая потоп, от которого пострадало полгорода. В 785 году главный архитектор новой столицы и императорский фаворит Фудзивара-но Танэцугу был убит.

Между тем, вооруженные силы Камму не смогли разбить силы племён эмиси и были оттеснены обратно, что привело к восстанию и поражению армии в 789 году. В том же 789 году случилась сильная засуха, приведшая к голоду — улицы столицы были переполнены больными и ослабевшими от голода; люди уклонялись от воинской и трудовой повинностей. Многие переодевались в буддийских монахов с той же целью.

В 794 году Камму снова неожиданно переносит столицу в Хэйан-кё. Строительство города началось годом ранее, но перемены всё равно оказались слишком резкими, что привело к ещё бо́льшим беспорядкам среди населения.

С политической точки зрения Камму укрепил свою власть, внеся изменения в программу образования. Учение Конфуция по-прежнему давало разумное обоснование императорской власти. В 784 году Камму вводит изучение нового курса, основанного на Чуньцю (), дополненных важными комментариями, согласно которым император как «Сын Неба» должен распространить свою власть также и на варварские земли. С 798 года эти комментарии становятся обязательными для прочтения в образовательных учреждениях.

Камму также отправил монахов Сайтё и Кукая в Китай. По возвращении оттуда они основали, соответственно, японские школы буддизма Тэндай и Сингон-сю.

Кугэ 
 — собирательное понятие, обозначавшее самых влиятельных особ, приближенных к императорскому двору, существовавшее в Японии вплоть до наступления эпохи Мэйдзи. Обычно эта элита власть имущих состояла из 3-4 потомственных придворных, опыт и происхождение которых вознесли их на вершину власти. Во времена правления Камму следующие кугэ входили в Дайдзёкан:
 Садайдзин Фудзивара-но Уона　(),　с 781 по 782 год.
 Садайдзин Фудзивара-но Тамаро　(),　783.
 Удайдзин Онакатоми-но Киёмаро (),　771—781.
 Удайдзин Фудзивара-но Тамаро　(),　782—783.
 Удайдзин Фудзивара-но Корэкими　(),　783—789.
 Удайдзин Фудзивара-но Цугутада　(),　790—796.
 Удайдзин Мива Окими　(),　798—806
 Удайдзин Фудзивара-но Утимаро () 806—812.
 Высшие советники (дайнагоны).

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тэнъо (781-82)
 Энряку (782—806)

Жёны и дети 
 Императрица: Фудзивара-но Отомуро () (760—790), дочь Фудзивары-но Ёсицугу ()
 Наследный Принц Атэ () (Император Хэйдзэй) (774—824)
 Наследный Принц Камино () (Император Сага) (786—842)
 Принцесса Коси () (789—809), вышла замуж за Принца Отомо (Император Дзюнна)

 Вторая жена: Принцесса Сакахито () (754—829), дочь Императора Конина
 Принцесса Асахара () (779—817), 12-я Верховная жрица (саё) Исэ-дзингу с 782 по 796 год, впоследствии вышла замуж за Императора Хэйдзэя.

 Третья жена: Фудзивара-но Табико () (759—788), дочь Фудзивары-но Момокавы ()
 Наследный Принц Отомо () (Император Дзюнна) (786—840)

 Третья жена: Фудзивара-но Ёсико () (?-807), дочь Фудзивары-но Корэкими ()
 Принц Иё () (?-807)

 Третья жена: Тадзихи-но Мамунэ () (769—823), дочь Тадзихи-но Нагано ()
 Принц Кадзурахара () (786—853)
 Принцесса Инаба () (?-824)
 Принцесса Ано () (?-841)
 Принц Сами () (793—825)
 Принц Кая () (794—871)
 Принц Оно (Дайтоко) () (798—803)

 Третья жена: Фудзивара-но Огусо (), дочь Фудзивары-но Васитори ()
 Принц Манта () (788—830)

 Супруга: Татибана-но Миико (), дочь Татибаны-но Ирии ()
 Принцесса Сугавара () (?-825)
 Принцесса Кара () (?-874)

 Супруга: Фудзивара-но Накако (), дочь Фудзивары-но Иэёри ()

 Супруга: Фудзивара-но Сёси (), дочь Фудзивары-но Киёнари ()

 Супруга: Ки-но Отоио ()(?-840)

 Супруга: Кудара-но Кёхо () (?-840), дочь Кудары-но Сюнтэцу ()

 Фрейлина: Фудзивара-но Камико (), дочь Фудзивары-но Огуромаро ()
 Принцесса Сигэно () (?-857)

 Фрейлина: Татибана-но Цунэко () (788—817), дочь Татибаны-но Симадамаро ()
 Принцесса Оякэ () (?-849), вышла замуж за Императора Хэйдзэя

 Фрейлина: Саканоуэ-но Матако () (?-790), дочь Саканоуэ-но Каритамаро ()
 Принцесса Такацу () (?-841), вышла замуж за Императора Сага
 Фрейлина: Ки-но Вакако (), дочь Ки-но Фунамори ()
 Принц Асука () (?-834)

 Фрейлина: Фудзивара-но Кавако () (?-838), дочь Фудзивары-но Оцугу ()
 Принц Накано () (792—867)
 Принц Атэ () (?-855)
 Принцесса Ои () (?-865)
 Принцесса Ки () (799—886)
 Принцесса Ёсихара () (?-863)

 Фрейлина: Кудара-но Кёнин (), дочь Кудары-но Букё ()
 Принц Ота () (793—808)

 Фрейлина: Фудзивара-но Адзумако () (?-816), дочь Фудзивары-но Танэцугу ()
 Принцесса Каннаби () (800—817)

 Фрейлина: Саканоуэ-но Харуко () (?-834), дочь Саканоуэ-но Тамурамаро ()
 Принц Фудзии () (800—850)
 Принцесса Касуга () (?-833)

 Фрейлина: Фудзивара-но Хэйси/Нанси () (?-833), дочь Фудзивары-но Такатоси ()
 Принцесса Ито () (801—861), вышла замуж за Принца Або (сына Императора Хэйдзэя)

 Фрейлина: Татибана-но Тамурако (), дочь Татибаны-но Ирии ()
 Принцесса Икэноэ () (?-868)

 Фрейлина: Кудара-но Дзёкё (), дочь Кудары-но Кётоку ()
 Принцесса Суруга () (801—820)

 Фрейлина: Накатоми-но Тоёко (), дочь Накатоми-но Оио ()
 Принцесса Фусэ () (?-812), 13-я Верховная жрица (саё) Исэ-дзингу с 797 по 806 год

 Фрейлина: Каваками-но Ману (), дочь Нисикибэ-но Нарухито ()
 Принц Сакамото () (793—818)

 Младшая фрейлина: Тадзихи-но Тоёцугу (), дочь Тадзихи-но Хиронари ()
 Нагаока-но Оканари () (?-848), исключен из Императорской Семьи в 787 году, получив от императора фамилию (такая практика называлась сисэй кока) ()

 Фрейлина: Кудара-но Ёкэй (), дочь Асукабэ-но Натомаро ()
 Ёсиминэ-но Ясуё () (785—830), исключен из Императорской Семьи в 802 году, получив от Императора фамилию

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Источники и литература 
 
  OCLC 194887
 
 

Правители Азии VIII века
 08
 01